

Abréviation 
 screen saver : extension de fichier *.SCR des modules « écran de veille » sous Windows.

Sigle 
 SCR, Ordre de religieuses des sœurs de Notre-Dame de la Charité du refuge
Système de Coordonnées de Référence, référentiel dans lequel on peut représenter des éléments dans l'espace ;
 Swimming Club Rixensart
 Sporting Club Rieumois, Club de Rugby en Haute Garonne (31)
 Silicon Controlled Rectifier, c'est-à-dire un thyristor ;
 Société chimique de la route, c'est l'ancien nom d'une entreprise de travaux publics appelée maintenant Appia ;
 Société de capital risque, c'est l'appellation d'une entreprise ayant pour vocation le capital risque ;
 Solvency Capital Requirement, c'est le capital exigé pour assurer la solvabilité d'une entreprise dans le cadre de Solvabilité II ;
 Signal Corps Radar, sigle utilisé pour plusieurs radars américains, dont les SCR-268 et SCR-270 de la Seconde Guerre mondiale. 
 Selective Catalytic Reduction, désignant une technologie utilisée pour réduire les oxydes d'azote émis soit par un Moteur à combustion interne, soit par des installations industrielles de combustion : gaz, charbon, pétrole.
 Structures communes de recherche public/privé, outil spécifique de recherche partenariale entre les opérateurs de recherche académiques (organismes de recherche universités et écoles d'ingénieurs) et les entreprises.
 Supreme Chaos Records, un label allemand de metal.
 Somme des Carrés des Résidus, méthode statistique permettant de minimiser des erreurs.
 Ruf SCR (où SCR signifie Sport Car Ruf), une voiture de sport
 SCR (Selective catalytic reduction)

Code 
 La roupie seychelloise, la monnaie des Seychelles, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)

Génétique 
 scarecrow (pour « épouvantail » en anglais), un gène étudié notamment chez Arabidopsis thaliana ;
 sex combs reduced, gène codant une protéine homéotique, notamment étudié chez Drosophila melanogaster.

Abréviation
Code